En musique, un batteur est un instrumentiste.
 En cuisine, un fouet électrique, souvent appelé batteur mixeur, ou un fouet mécanique, parfois appelé batteur, est un ustensile de cuisine.
 Au cricket, un batteur, ou frappeur, est un joueur chargé de marquer des points.
 En agriculture, un batteur est un organe de la moissonneuse-batteuse qui sert à séparer les graines de leurs enveloppes.
 En artisanat, un batteur d'or, ou tireur d'or, est une personne qui fabrique de très minces feuilles d'or.
 En mécaniques hydraulique, le batteur de Salter est une pièce mécanique inventée par  qui convertit l'énergie provenant de la houle en énergie mécanique et en électricité.

Voir aussi